Tommy Toalingling (geboren am 19. September 1990 in Hamburg) ist ein deutschsprachiger YouTuber, Schauspieler, Influencer und Autor. Der Name Toalingling ist sein eingetragener Künstlername. In seinem YouTube-Format Der Erste Schwultag berichtet er auf humorvolle Art und Weise, mit Hilfe von Sketch-Comedy, mit welchen Vorurteilen die LGBTQIA+-Community zu kämpfen hat und setzt sich gegen die Diskriminierung queerer Menschen ein.

Leben 
Tommy Toalingling wuchs in Hannover auf. Er erkannte im Alter von 15 Jahren, dass er homosexuell ist und hatte große Selbstbewusstseinsprobleme und Ängste bezüglich des Coming-outs, die er schrittweise überwand. Heute teilt er diese Erfahrungen, um Jugendlichen Mut zu machen und Unterstützung zu bieten.

Toalingling ging nach der 11. Klasse von der Schule ab, besuchte aber weiterhin den Unterricht „Darstellendes Spiel“. Später lernte er Improvisationstheater. Mit 17 Jahren verließ Tommy Toalingling sein Elternhaus und begann eine Ausbildung zum Hotelkaufmann, die er aufgrund von Diskriminierungserfahrungen abbrach. Mit 19 Jahren lernte er seinen heutigen Ehemann kennen, mit dem er kurzzeitig in Irland lebte. Im Jahr 2014 zog Tommy Toalingling von Irland nach Bonn und absolvierte bis 2017 eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Von 2015 bis 2018 arbeitete Toalingling im Personalwesen einer Medienagentur. 2018 nahm er in Hamburg ein Jobangebot der Produktionsfirma und YouTube-/Video-Agentur „Klein aber GmbH“ an. 2020 heiratete Toalingling seinen heutigen Ehemann mit dem er 2021 nach Schleswig-Holstein zog.

YouTube 
Tommy Toalingling hat seinen YouTube-Kanal am 11. Juni 2008 erstellt. Regelmäßig unter dem Namen „Toalingling“ als Creator aktiv ist er seit 2011. Der Kanal hat über 100.000 Abonennten. Youtube Freshtorge erwähnte ihn auf seinem Kanal, dies erhöhte Toalinglings Reichweite und legte den Grundstein für die weitere Zusammenarbeit. Zudem nahm der Influencer 2014 an einem YouTube-Bootcamp teil. 2015 wurde YouTuberin „Klein aber Hannah“ auf Tommy Toalingling aufmerksam, dieser hatte einen Gastauftritt in ihrem Format Die nackte Wahrheit.

Seit 2015 produziert er seine YouTube-Videos professionell mit der Produktionsfirma „Klein aber GmbH“, in der er hauptberuflich als Teamleiter arbeitet. Im Jahr 2017 erhielt er eine Rolle in der Webserie „Kuntergrau“. Seit dem 15. März 2018 ist er Teil der Werbe-Websitcom Ebay Kleinanzeigen-WG. Am 22. April 2018 war Start der Videoreihe Der erste Schwultag. Weitere Formate des YouTubers tragen die Namen Äußerst unangenehm, Fremdgejodelt, Gedanken und Storytime. Seit dem 30. Oktober 2022 erscheinen neue Videos sonntags um 18.00 Uhr.

Als YouTuber spricht er über Diskriminierung und über Themen rund um psychische Gesundheit, darunter seine Erfahrungen mit Depressionen, Suizidgedanken, Trauer und Verlustängsten.

Weitere Medienaktivitäten 
Im Jahr 2015 war Tommy Toalingling Teilnehmer in der Fernsehshow Wild Island auf ProSieben. 2018 hatte er bei ProSieben zudem einen Gastauftritt in der Show Die Comedyshow, hier entstand der Kontakt zu Comedian Jacky Feldmann. Seit 2019 ist er zudem Backstage-Reporter und Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß?. Seit 2020 ist er Gastreporter des öffentlich – rechtlichen Funkformates Follow me reports. Er kooperiert mit den Firmen Kibek und Aldi Nord. Außerdem nahm er an einem Pride Panel von Google Deutschland teil und stand in Unboxing-Videos von brandnooz vor der Kamera. Zusätzlich performte er bereits bei Live-Shows, wie beispielsweise der Travestie-Show Pailette geht immer von Jurassica Parka auf der Bühne.

Im Jahr 2020 hatte Toalingling einen Gastauftritt in der Rolle des Lehrers im Kinofilm Kartoffelsalat 3 – Das Musical. Im selben Jahr spielte Toalingling die Hauptrolle im Musikvideo zum Song Back Home von MKSM. Des Weiteren wirkte er am Kurzfilm Call me mommy mit.

2022 erschien seine Autobiographie Mein erster SchwultagBuch als Buch und Hörbuch.

Seit dem 23. Juli 2021 veröffentlicht Tommy Toalingling gemeinsam mit Jacky Feldmann den Podcast Hodenlose Frechheit. Er hatte Gastauftritte in anderen Podcasts, wie MDR Sputnik Pride, Busenfreundin und Traditionell Unkonventionell. Der Outing-Ratgeber bei familie.de erschien 2022.

Tommy Toalingling ist seit 2020 Jurymitglied für den Youlius–Award.

Soziales Engagement 
Seit Beginn seiner YouTube-Karriere leistet Tommy Toalingling ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit über YouTube und Social Media, hierfür erhielt er 2012 den Kinder- und Jugend-Multimediapreis. Er veranstaltet Workshops zum Umgang mit Social Media in Schulen und bei Veranstaltungen, beispielsweise 2019 im Landtag in Potsdam. Zusätzlich bietet er seit 2022 auch Lesungen aus seinem Buch an, die insbesondere in der queeren Jugendarbeit Anklang finden. Im Jahr 2021 bot Tommy Toalingling das erste LGBTQI+-Kinder- und Jugend-Social-Media-Camp an, im Jahr 2022 haben bereits zwei weitere dieser Camps stattgefunden und weitere Camps sind angedacht. In diesem Rahmen entstand 2022 eine Zusammenarbeit mit lambda::nord und dem Queeren Jugendzentrum Lübeck.

Ehrungen und Auszeichnungen 
 2012 Deutscher Multimediapreis für Kinder und Jugendliche – mb21, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, in der Kategorie „Online vernetzt“.
 2018 Erster Platz beim Kurzfilmwettbewerb 2018 in Hamburg für den von ihm geschriebenen und mit der Produktionsfirma „Klein aber GmbH“ produzierten Kurzfilm Das Outing.
 2019 Goldene Kamera als „Best Brand Channel“ für den YouTube-Kanal eBay Kleinanzeigen – WG, bei dem Toalingling eine feste Rolle spielt.
 2021 Publikumspreis für Digitales Miteinander für sein „LGBTQIA+-Social-Media–Camp“.
 2022 Nominierung für den Medienkompetenzpreis Schleswig–Holstein.

Einzelnachweise 

Webvideoproduzent
Influencer
Autor
Geboren 1990
Mann